Бушанський мирний договір
 Валентин Бушанський - політолог, Доктор політичних наук.